Narita steht für:
 Narita, eine Stadt in der Präfektur Chiba in Japan
 den Flughafen Tokio-Narita, dem größten japanischen Flughafen
 Narita Express, eine durchgehende Zugverbindung vom internationalen Flughafen Tokio-Narita nach Tokio, Yokohama und Chiba
 Narita Rikon, ein Phänomen der japanischen Gesellschaft
 Narita (Illinois), einen Ort im Logan County, Illinois, Vereinigte Staaten

Narita ist der Familienname folgender Personen:
 Cobi Narita (* 1926), US-amerikanische Musikveranstalterin
 Domu Narita (* 1985), japanischer Snowboarder
 Hiro Narita (* 1941), Kameramann
 Ikumi Narita (* 1976), japanische Volleyballspielerin
 Ken Narita (* 1964), japanischer Synchronsprecher und Schauspieler
 Koki Narita (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kyōsuke Narita (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Mayumi Narita (* 1970), japanische Schwimmerin
 Richard Narita (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Ryōgo Narita, japanischer Autor
 Takashi Narita (* 1969), japanischer Volleyballspieler
 Takera Narita (1939–2001), japanischer Bildhauer
 Narita Tomomi (1912–1979), japanischer Politiker
 Yukio Narita († 2012), japanischer Politiker